Willing steht für verschiedene Orte

 in Deutschland
 Willing (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Willing (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Willing (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Willing (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Willing (New York), Ortschaft im Bundesstaat New York
 Willing, Berg am Rand der Gemeinde Eglfing, (678 m) Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 in Österreich
 Willing (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Willing (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Willing (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Willing ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Willing Bingham (1764–1801), US-amerikanische Salonnière
 Ava Willing Astor (1868–1958), US-amerikanische High-Society-Lady und später Mitglied der britischen Aristokratie
 Georg Franz-Willing (1915–2008), deutscher Historiker und Geschichtsrevisionist
 George M. Willing (1829–1874), US-amerikanischer Physiker, Prospektor und politischer Lobbyist
 Hans-Gerhard Willing (1913–1990), deutscher Politiker (CDU)
 Manfred Willing (1937–2017), deutscher Fußballspieler

 Martina Willing (* 1959), deutsche Behindertensportlerin
 Ralf Willing (* 1949), deutscher Trompeter
 Thomas Willing (1731–1821), US-amerikanischer Politiker
 Ute Willing (* 1958), deutsche Schauspielerin
 Warren Willing († 2015), australischer Motorradrennfahrer
 Wilhelm Heinrich Burger-Willing (1882–1966), deutscher Maler
 Willi Willing (1907–1983), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Mount Willing, Berg mit ostwestlicher Ausrichtung im ostantarktischen Mac-Robertson-Land
 Willink